Марк Уэ́ббер (): Уэббер, Марк (род. 1976) — австралийский автогонщик.
 Уэббер, Марк (род. 1980) — американский актёр.
 Веббер, Марк — гитарист британской группы Pulp.

См. также 
 Вебер, Марк (хоккеист), швейцарский хоккеист
 Вебер, Марк, американский историк